Bornaghesi – abitanti di Bornago
Bornaghesi – abitanti di Pessano con Bornago